Nizze ist der Name von 
 Johann Ernst Nizze (1788–1872), Rektor in Stralsund
 Horst Nizze (* 1942), Pathologe in Rostock